День окружающей среды — экологические праздники призванные сберечь окружающую среду:

 , ООН — Всемирный день окружающей среды (отмечается ежегодно, 5 июня).
  — День окружающей среды (отмечается ежегодно в третью субботу апреля).

См. также 

  — День охраны окружающей среды (отмечается одновременно с ВДОС, 5 июня).

Примечания